

Biografia 
Unico figlio dei rivoluzionari Camille Desmoulins e Lucile Duplessis, nacque a Parigi il 6 luglio 1792 e fu chiamato Horace in onore del poeta latino Quinto Orazio Flacco. Quello stesso giorno, Robespierre, grande amico d'infanzia e testimone di nozze del padre, fu il padrino in uno dei primi battesimi repubblicani. Fu allevato per un certo periodo, con il figlio di Danton, da una nutrice dell'Isle-Adam e, dopo l'esecuzione dei genitori, abbandonati da Robespierre durante il Terrore, dalla nonna materna, Anne-Françoise-Marie Boisdeveix, Madame Duplessis.

Per allevarlo, la nonna ricevette il sostegno degli amici del padre, Brune e Fréron, ma lottò nel mezzo delle preoccupazioni finanziarie, poiché la fortuna del marito e quella del genero mal riposta si erano ridotte nel tempo. Quando la tenuta del nonno paterno fu stabilita, la famiglia, i contadini piccardesi che lavoravano duramente e amaramente, si rifiutarono di dargli un aiuto.

Nel febbraio 1795, Brune le consigliò di intervenire nel Comitato legislativo, con il sostegno di Fréron, per ottenere il più sacro lascito per Horace: le opere del padre. I deputati della Convenzione termidiana rimasero sordi alle lamentele della nonna. Il 28 aprile 1796, il nome del padre, che era in estrema povertà, fu aggiunto a un progetto di decreto grazie all'intervento del deputato Goupilleau. Fu decretato che duemila franchi sarebbero stati pagati a Horace fino ai 18 anni per le spese dell'educazione e dell'istruzione.

Con un decreto del 30 settembre 1800, Napoleone Bonaparte gli accordò una borsa di studio per il Prytanée francese, che aveva sostituito il liceo Louis-le-Grand, frequentato dal padre. Vi studiò fino al 1802, quando furono create le scuole superiori nei dipartimenti, ed entrò nel liceo di Bordeaux. La nonna non poteva sopportare la distanza del nipote, che la chiamava "mamma", e intervenne invano perché s'iscrivesse a un collegio a Parigi. Dopo molti interventi, riuscì finalmente a convincerlo ad andare al Collège Sainte-Barbe di Parigi.

Il 24 agosto 1813, Louis de Fontanes gli conferì il diploma di laurea in giurisprudenza e, nello stesso anno, scappò dall'esercito. Come molti figli rivoluzionari, aveva solo ereditato un nome e la nonna continuò ad aiutarlo. Nel 1814, alla caduta dell'imperatore, il degno figlio di Camille Desmoulins, pure lui massone, aveva tanta vergogna e tristezza per vedere il ritorno dei Borboni e si esiliò. Nel 1815, visitò Londra per un apprendistato nel commercio coloniale. Era annoiato, a giudicare gli inglesi, come scrisse alla nonna, "persone tristi e interessate solo al denaro".

Senza un soldo, e con l'ardore repubblicano raffreddato dal destino dei genitori, tornò in Francia nel 1816 e venne decorato da Luigi XVIII. Il 16 novembre 1816, ricevette un diploma dal conte d'Artois, che autorizzò l'avvocato e caporale dei granatieri della Guardia nazionale di Parigi a indossare la medaglia dell'Ordine del Giglio. Accettò questa decorazione dai Borboni e si esercitò come avvocato. Nel 1817, emigrò a Santo Domingo, repubblica di Haiti, per avviare un'attività commerciale di caffè tra il continente e la Francia attraverso il porto di Le Havre, senza molto successo.

Nel 1818, sposò Zoé Villefranche (1797-1890). Vissero a Jacmel ed ebbero quattro figli: Adolphe (1819-), Marie-Thérèse-Camille (1820-1862), Lucile (1822-) e Horace-Camille (1825-). Nel 1823, tornò in Francia, ma ancora deluso dal clima sociale e politico della restaurazione monarchica nella sua terra natale, tornò rapidamente a Jacmel. Il 5 aprile 1824, a New York, ricevette un diploma dal Royal Arch Mason "Eagle Chapter" No. 54.

Il 15 aprile 1825, quando era malato, scrisse alla nonna che si stava preparando a liquidare tutto e tornare in Francia, ma non ebbe tempo. La febbre ne causò la morte il 29 giugno 1825, una settimana prima di compiere 33 anni, quando nacque il suo ultimo figlio, dieci anni prima della nonna, l'8 luglio 1835. Si vestiva sempre di nero. La sua tomba si trova nel cimitero di Jacmel.

Onorificenze

Nella cultura di massa

Letteratura 
 Mathieu Gabella, Roberto Meli, Hervé Leuwers, Robespierre, Historica Biografie n. 5, Mondadori, 2017.

Cinema 
 La rivoluzione francese (1989), interpretato da bambino.

Note

Collegamenti esterni 
 

Massoni